Grupp B i Europamästerskapet i fotboll för damer 2022 spelades mellan den 8 och 16 juli 2022.

Tabell

Matcher

Spanien mot Finland 

{{Resultat med trupp|id=ESP-FIN
|nr       = 3
|bild     = ESP-FIN (women) 2022-07-08.svg
|datum    = 8 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Irene Paredes Aitana Bonmatí Lucía García Mariona Caldentey 
|mål2     =  Linda Sällström
|arena    = Stadium MK
|spelplats= Milton Keynes
|publik   = 16819
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Aitana Bonmatí
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Danmark 

{{Resultat med trupp|id=GER-DEN
|nr       = 4
|bild     = GER-DEN (women) 2022-07-08.svg
|datum    = 8 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lina Magull Lea Schüller Lena Lattwein Alexandra Popp 
|mål2     = 
|arena    = Brentford Community Stadium
|spelplats= London
|publik   = 15736
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare= 
|måldomare   =
|bästespelare=  Lina Magull
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot Finland 

{{Resultat med trupp|id=DEN-FIN
|nr       = 11
|bild     = DEN-FIN (women) 2022-07-12.svg
|datum    = 12 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Pernille Harder 
|mål2     = 
|arena    = Stadium MK
|spelplats= Milton Keynes
|publik   = 11615
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Pernille Harder
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Spanien 

{{Resultat med trupp|id=GER-ESP
|nr       = 12
|bild     = GER-ESP (women) 2022-07-12.svg
|datum    = 12 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Klara Bühl Alexandra Popp 
|mål2     = 
|arena    = Brentford Community Stadium
|spelplats= London
|publik   = 16037
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Marina Hegering
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Finland mot Tyskland 

{{Resultat med trupp|id=FIN-GER
|nr       = 19
|bild     = FIN-GER (women) 2022-07-16.svg
|datum    = 16 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Sophia Kleinherne Alexandra Popp Nicole Anyomi
|arena    = Stadium MK
|spelplats= Milton Keynes
|publik   = 20721
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Linda Dallmann
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot Spanien 

{{Resultat med trupp|id=DEN-ESP
|nr       = 20
|bild     = DEN-ESP (women) 2022-07-16.svg
|datum    = 16 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Marta Cardona
|arena    = Brentford Community Stadium
|spelplats= London
|publik   = 16041
|publikref= 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Aitana Bonmatí
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Referenser

Grupp B